Мост Кью () — мост через Темзу в Лондоне.

Описание 
Мост соединяет районы Кью и Зелёный Стрэнд в Чисуике в западном Лондоне.

Мост Кью перестраивался несколько раз. Современный вариант мост представляет собой детище Джона Вулф-Барри, достроенное в 1903 году. Первый же вариант моста датирован 1759 годом.

Примечания 

Мосты Лондона
Мосты через Темзу
Арочные мосты Великобритании
Каменные мосты Великобритании